

Ловенциці — село в гміні М'єнкіня Сьредського повіту Нижньосілезького воєводства
 Ловенциці — село в гміні Ярачево Яроцинського повіту Великопольського воєводства